

Населені пункти та їхні частини
 Пйотрово — село в гміні Кциня Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пйотрово — село в гміні Червін Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Пйотрово — село в гміні Слупно Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Пйотрово — село в гміні Сомоніно Картузького повіту Поморського воєводства
 Пйотрово — село в гміні Любоміно Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пйотрово — село в гміні Обжицько Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Пйотрово — село в гміні Льондек Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Пйотрово — село в гміні Ричивул Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Пйотрово — частина міста Тчев у Тчевському повіті Поморського воєводства
 Пйотрово — частина міста Познань в Великопольському воєводстві
 Пйотрово — частина села Домбровіце в гміні Домбровіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Пйотрово — частина села Осіни в гміні Кернозя Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Пйотрово — колонія в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пйотрово — колонія в гміні Ґоліна Конінського повіту Великопольського воєводства
 Пйотрово — осада в гміні Новий Двур-Ґданський Новодворського повіту Поморського воєводства
 Пйотрово — осада в гміні Бродниця Сьремського повіту Великопольського воєводства

Примітки